Друцкие-Озерецкие — литовский княжеский род, ветвь князей Друцких, угасший в 1607 году. Пользовались гербом Друцк.

Название происходит от владения Озерцы в Оршанском повете, неподалеку от Друцка.

Род Друцких-Озерецких происходит от потомства князя Ивана Семеновича Друцкого Бабы. Сын Ивана Федор Иванович Бабич, умерший примерно в 1450-е годы, государственных должностей не занимал. Младший из его сыновей, князь Иван Иванович Бабич (р. в 1450-х годах) был основателем рода Друцких-Озерецких. Он упоминается в 1476 году; в 1508 году участвовал в мятеже Глинских и вместе с Михаилом Глинским уехал в Москву. Его сыновья Андрей и Семен Озерецкие остались в Литве и сохранили свои вотчины. Жена Ивана Бабича также осталась в Литве, и великий князь Василий III в 1509 году безуспешно добивался у короля Сигизмунда I ее выдачи.

Андрей Иванович Озерецкий (ок. 1480—1558), наместник Оршанский, был единственным представителем рода, занимавшим государственную должность. Ему наследовали сыновья Василий (ок. 1510? — до 1582) и Богдан (ок. 1520?—1601), постригшийся в 1588 году в монахи в Онуфриевском монастыре под Мстиславлем. Последним в роду был князь Василий Васильевич Озерецкий (ум. 1607).

Родословная 

 Иван Друцкий Баба (ум. после 1436) 
 X Евдокия, дочь князя Андрея Мезецкого
 │
 └─> Фёдор Бабич (около 1410? — после 1446)
     │
     ├─> Семён —> Друцкие-Соколинские
     │
     ├─> Фёдор Конопля —> Конопли-Соколинские
     │
     ├─> Василий Щербатый
     │
     └─> Иван Бабич (ум. после 1509)
         │
         ├─> Андрей Озерецкий (ок. 1480—1558)
         │   X Анна Васильевна Скепьевская (ум. 1559)
         │   │
         │   ├─> Иван (ум. до 1557)
         │   │
         │   ├─> Василий (ок. 1510? — до 1582)
         │   │   X Елизавета Йесман
         │   │   │
         │   │   └─> Василий (ум. 1607)
         │   │
         │   ├─> Богдан (ок. 1520?—1601)
         │   │   X Полония Борисовна Микулич
         │   │
         │   ├─> Михаил (ум. после 1561)
         │   │
         │   └─> Мария (ум. 1565)
         │       X Остафий Васильевич Тышкевич
         │       X Павел Каспрович Островицкий
         │   
         └─> Семен Озерецкий (ум. после 1528)

Литература 

  — С. 108
  — С. 49—76
  — С. 601
  — С. 296
  — S. 240—241
  — S. 360—364

Друцкие